Португалов — еврейская фамилия. Известные носители:

 Португалов, Александр Вениаминович (1870 — после 1931) — русский учёный в области агрономии и зоотехники, профессор, сын В. О. Португалова.
 
 Португалов, Вениамин Осипович (1835—1896) — русский врач, учёный-медик и публицист, народник.
 
 Португалов, Витольд (Виталий) Платонович (1896—1956) — российский скрипач и музыкальный педагог, внучатый племянник В. О. Португалова.
 Португалов, Константин Петрович (1932—2013) — музыкальный педагог-методист, радиожурналист, сын П. А. Португалова.
 Португалов, Михаил Вениаминович (1879—1927) — историк литературы, библиограф, специалист по творчеству И. С. Тургенева, сын В. О. Португалова.
 
 Португалов, Николай Сергеевич (1928—2008) — журналист-международник, германист, сын С. О. Португалова.
 Португалов, Осип (Иосиф) Вениаминович (1866—1936) — присяжный поверенный, литератор, автор трудов по юриспруденции, сын В. О. Португалова.
 Португалов, Пётр Александрович (1907—1941) — журналист, краевед, автор путеводителей по Москве, сын А. В. Португалова.
 Португалов, Юлий Вениаминович (1876—1932) — русский психиатр и психолог, сын В. О. Португалова.

 Португалова, Зинаида Николаевна (в первом браке Журавская, урождённая Лашкевич; 1867—1937) — журналистка, переводчик, жена В. В. Португалова.
 Португалова, Марианна Григорьевна (1906—1977) — советский театровед.
 Португалова, Надежда Вениаминовна (1881—1942) — русская писательница, дочь В. О. Португалова.

Также 
 Португал
 Португейс